Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Bank of the West Classic 2013 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která se turnaje nezúčastnila.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená Slovenka Dominika Cibulková, která ve finále zdolala polskou turnajovou jedničku a světovou čtyřku Agnieszku Radwańskou ve třech sadách . Vrátila ji tak drtivou porážku ze zápasu o titul na lednovém turnaji Apia International Sydney, kdy na Polku neuhrála ani jeden game.

Dominika Cibulková si připsala premiérový turnajový triumf sezóny a celkově třetí kariérní

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  'Dominika Cibulková (vítězka)
  Jamie Hamptonová (semifinále)
  Sorana Cîrsteaová (semifinále)
  Varvara Lepčenková (čtvrtfinále)
  Urszula Radwańská (čtvrtfinále)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013